Карло Криве́лли (; между 1430 и 1435, Венеция — , Асколи-Пичено) — итальянский .

Происходил из семьи художников. Учился в Венеции и Падуе, в мастерской Франческо Скварчоне. Большую часть жизни провёл в Марке, Асколи-Пичено и в Далмации. Кривелли всегда подчёркивал своё происхождение — его работы подписаны «Карло Кривелли Венецианец» (Carolus Crivellus Venetus).

Биография 
Сын венецианского художника, работы которого ныне не известны, Якопо Кривелли, жившего в приходе Святого Моисея. В 1444 году в документах есть упоминание о младшем брате Карло — Витторио Кривелли. Дата рождения Карло неизвестна. В 1457 году он достиг совершеннолетия, так как был осуждён в Венеции за прелюбодеяние, совершённое с Тарсией, женой моряка Франческо Кортезе, на полугодовое тюремное заключение и денежный штраф.

Документально подтверждённых данных об обучении Кривелли нет. Но, основываясь на его первой подписной работе, предполагают знакомство художника с современной падуанской школой, прежде всего Скварчоне, и влияние идей Ренессанса, с которыми Венецию познакомили Липпи и Донателло. Возможно, что Карло был учеником Антонио Виварини, Джованни д' Алеманьа и Бартоломео Виварини.

Два нотариальных акта (от 23 июня 1463 года и 11 сентября 1465 года) упоминают художника Кривелли — гражданина далматинского города Дзары. Вместе с ним там жил и работал брат Витторио.

В 1468 году переехал в регион Марке и работал там до своей смерти.

Автор картин на религиозные сюжеты в позднеготическом стиле, светских картин Кривелли почти не писал. Произведения отмечены чертами феодально-рыцарской культуры. Автор преимущественно богато декорированных алтарных картин с изящными мадоннами и нарядно одетыми святыми. Для произведений Кривелли характерны сложная символика, перенасыщенность композиции тщательно выписанными деталями, тонкость художественного письма.Этот странный, чопорный живописец предпочитает ставить свои жесткие, носатые, точно из дерева вырезанные и в медные одежды закованные персонажи на блестящий золотой фон; иногда же он заполняет воздушное пространство позади них орнаментально расположенными, точно из камня высеченными головами херувимов.

Кривелли был надолго забыт и открыт вновь лишь в XIX веке во многом благодаря двум итальянским исследователям, аббату Ланци (Abbot Lanzi) и Амико Риччи (Amico Ricci). Большая коллекция его работ находится в Национальной галерее Лондона. В России работы Кривелли отсутствуют.Невозможно составить себе полное представление об итальянской живописи XV века без такого живописца, как Кривелли. Он принадлежит к числу самых гениальных художников всех времён и народов и не надоедает, даже когда «великие мастера» становятся скучными. (Бернард Беренсон. «История венецианской живописи»).

Сочетал в своём творчестве основные черты поздней готики и достижения ренессансной живописи. Мастерски владел перспективой. Обладал неисчерпаемой фантазией. Был замечательным колористом — яркие цвета его картин гармонично уравновешены и не производят впечатление пестроты. Его работы полны символов, которые не всегда поддаются расшифровке.

Автор множества полиптихов для церквей Марке, в настоящее время большей частью разрозненных и сохранившихся частично.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Карло Кривелли at Artcyclopedia
 At WGA.HU
 Биография
 

Родившиеся в 1430-е годы